Csiga-lyuk néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Csiga-lyuk, esztergomi barlang.
 Csiga-lyuk, a Csiga-zsomboly másik neve.